Колобнев:
 Колобнев, Александр Васильевич (род. 1981) — российский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Колобнев, Иван Филиппович (1896—1975) — учёный в области материаловедения.
 Колобнев, Николай Иванович (род. 1936) — ученый в области алюминиевых сплавов.